Stargazer (englisch für Sterndeuter) steht für:

 Stargazer (Band), eine australische Metal-Band
 Hyundai Stargazer, ein in Indonesien gebauter Van des koreanischen Autoherstellers Hyundai
 Stargazer, ein Raumschiff aus der Science-Fiction-Serie Star Trek
 Himmelsgucker, eine Familie der Fische
 Stargazer, ein umgebautes Flugzeug von Lockheed, siehe Lockheed_L-1011_TriStar #Militärische Nutzung und Raketenstartflugzeug

Lieder
 Stargazer (1976), ein Lied der Hard-Rock-Band Rainbow (Band)
 Stargazer (1977), ein Lied von Neil Diamond
 Stargazer (1989), ein Lied der Hard-Rock-Band Mother Love Bone
 Stargazer (1989), ein Lied der Hard-Rock-Band Kingdom Come
 Stargazer (1995), ein Lied von Siouxsie and the Banshees
 Stargazer (2011), ein Lied der Trance-Metal Band Blood Stain Child, Album εpsilon
 Stargazer (2012), ein Lied der deutschen Independent-Synthie-Pop-Band De/Vision
 Stargazer (2014), ein Lied von Rx Bandits
 Stargazers (1998), ein Lied der Metal-Band Nightwish, Album Oceanborn
 Stargazers (2010), ein Lied der Metal-Projektes Avantasia, Album Angel of Babylon